Вийот или вишоск (Wiyot, Wishosk) — исчезнувший язык, принадлежавший к алгской семье, на котором говорило племя вийот в Заливе Гумбольдта, ныне Калифорния. Последняя носительница языка Делла Принс умерла в 1962 г. В настоящее время некоторые вийоты пытаются возродить язык. Название языка и племени происходит от названия реки. Язык находился в тесном родстве с другим вымершим языком, юрок. Примечательно, что языки вийот и юрок были отделены от прочих алгских языков — весьма многочисленной семьи — расстоянием в несколько тысяч километров.

Фонология 
Согласные вийотского языка:

Ссылки 
 Language Geek: Wiyot

Литература 
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press.
 Dixon, Roland; & Kroeber, Alfred L. (1913). New linguistic families in California. American Anthropologist, 5, 1-26.
 Elsasser, Albert B. (1978). Wiyot. In R. F. Heizer (Ed.), California (pp. 153—163). Handbook of North American Indians (Vol. 8) (W. C. Sturtevant (Ed.)). Washington, D. C.: Smithsonian Institution.
 Goddard, Ives. (1975). Algonquian, Wiyot, and Yurok: Proving a distant genetic relationship. In M. D. Kinkade, K. L. Hale, & O. Werner (Eds.), Linguistics and anthropology in honor of C. F. Voegelin (pp. 249—262). Lisse: Peter de Ridder Press.
 Goddard, Ives. (1979). Comparative Algonquian. In L. Campbell & M. Mithun (Eds.), The languages of native America: Historical and comparative assessment (pp. 70-132). Austin: University of Texas Press.
 Goddard, Ives. (1990). Algonquian linguistic change and reconstruction. In P. Baldi (Ed.), Linguistic change and reconstruction methodology (pp. 99-114). Berlin: Mouton de Gruyter.
 Haas, Mary R. (1958). Algonkian-Ritwan: The end of a controversy. International Journal of American Linguistics, 24, 159—173.
 Michelson, Truman. 1914. Two alleged Algonquian languages of California. American Anthropologist, 16, 361—367.
 Michelson, Truman. 1915. Rejoinder (to Edward Sapir). American Anthropologist, 17, 4-8.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Sapir, Edward. 1913. Wiyot and Yurok, Algonkin languages of California. American Anthropologist, 15, 617—646.
 Sapir, Edward. (1915)a. Algonkin languages of California: A reply. American Anthropologist, 17, 188—194.
 Sapir, Edward. (1915)b. Epilogue. American Anthropologist, 17, 198.
 Teeter, Karl V. (1964)a. Algonquian languages and genetic relationship. In Proceedings of the ninth international congress of linguists (pp. 1026—1033). The Hague: Mouton.
 Teeter, Karl V. (1964)b. The Wiyot language. University of California publications in linguistics. Berkeley: University of California Press.

Алгские языки
Языки США
Мёртвые языки Северной Америки